Mirrlees est un patronyme porté notamment par :

 Hope Mirrlees (1887-1978), poétesse, romancière et traductrice britannique ;
 James Mirrlees (1936-2018), économiste britannique.